Хаммерих ():

 Петер Фредерик Адольф Хаммерих (1809—1877) — датский историк
 Асгер Хаммерих (Хамерик, 1843—1923) — датский композитор
 Эббе Хамерик (1898—1951) — датский дирижёр
 Ангул Хаммерих (1848—1931) — датский музыковед
 Голла Хаммерих (1854—1903) — датская пианистка
 Хаммерих, Мартин Йоханнес (1811—1881) — датский писатель и педагог

 Луис Леонор Хаммерих (1892—1975) — датский языковед